

Cinema 
Burning Daylight – film del 1914 diretto da Hobart Bosworth
Burning Daylight – film del 1920 diretto da Edward Sloman
Burning Daylight – film del 1928 diretto da Charles Brabin
 Burning Daylight – film del 2010 diretto da Sanzhar Sultanov

Letteratura 
 Radiosa aurora (Burning Daylight) – romanzo di Jack London del 1910

Edizioni italiane 

 traduzione di Rossella Bernascone, Fidenza, Mattioli 1885, 2008 ISBN 978-88-6261-029-2